Baza morska - obszar na wybrzeżu morskim przeznaczony do bazowania marynarki wojennej obejmujący odpowiednio wyposażony i urządzony obszar wybrzeża morskiego z przylegającym do niego akwenem, służący do zabezpieczenia bojowej i codziennej działalności okrętów i jednostek marynarki wojennej. Bazy morskie dzielą się na:
 główne;
 operacyjne:
 stałe;
 manewrowe.
W skład bazy morskiej wchodzą:
 punkty bazowania (porty) z miejscami i urządzeniami do postoju okrętów, pobierania i uzupełniania zapasów amunicji, paliwa, żywności, wody słodkiej, umundurowania itp.; 
 punkty poboru energii elektrycznej, pary i sprężonego powietrza; 
 składy do przechowywania uzbrojenia i wszelkiego rodzaju zaopatrzenia; 
 stocznie okrętowe produkcyjne i remontowe; 
 zakłady i warsztaty remontowe uzbrojenia i techniki okrętowej; 
 centrale radiowe i przewodowe; 
 stacje radiotechniczne i inne środki do wykrywania nieprzyjaciela; 
 koszary, domy mieszkalne, szpitale, łaźnie, pralnie, kluby itp. 
Ponadto w skład bazy morskiej wchodzą odpowiednie siły i środki do jej obrony od strony morza, lądu i z powietrza.

 
Marynarka wojenna